Johansen är ett efternamn av danskt och norskt ursprung. Det var ursprungligen ett patronymikon med betydelsen Johans son. Till skillnad från  det svenska namnet Johansson uttalas det vanligen med betoning av andra stavelsen. Följande uppgifter om antal bärare av namnet i de nordiska länderna är från 2014:
 Johansen S 2184, N 50698, DK 31343, FI 110
 Johannsen S 70, N 57, DK 2848, FI 9
 Johanssen S 5, N 201, DK 5 
 Johannssen S 13 
 Totalt S 2272, N 50715, DK 34296, FI 119
I Norge är Johansen efter Hansen det vanligaste efternamnet. I Danmark har namnet plats nummer 18 bland de vanligste efternamnen.

Personer med efternamnet Johansen eller varianter av detta namn

A
 Allan Johansen (född 1971), dansk tävlingscyklist
 Anna Johansen (1867–1936), svensk-dansk fackföreningsledare och politiker
 Arne Johansen (1927–2013), norsk skridskoåkare
 Arne Stæhr Johansen (1907–1995), dansk borgmästare, konservativ
 Arnold Johansen (född 1953), norsk grafiker och fotograf
 Arnstein Johansen (1925–2013), norsk dragspelsmusiker

B
 Britt Johansen (född 1954), norsk handbollsspelare

C
 Christian Johanssén  (1746–1813), svensk ståletsare, fabrikör och miniatyrmålare

D
 David Johansen (född 1950), amerikansk sångre, munspelare, skådespelare och låtskrivare
 David Monrad Johansen (1888–1974), norsk tonsättare

E
 Egil Johansen (1934–1998), norsk-svensk jazzmusiker, pedagog, kompositör och arrangör
 Egil Johansen (orienterare) (född 1954), norsk orienterare
 Eugen Johansen (1892–1973), norsk ryttare
 Even Johansen (född 1970), norsk singer-songwriter

G
 Gil Johansen (1932–2005), dansk serieskapare
 Gotfred Johansen (1895–1978), dansk boxare
 Gry Johansen (född 1964), dansk sångerska
 Gustav Johannsen (1840–1901), dansksinnad tysk lärare, tidningsman och politiker

H
 Heidi Johansen (född 1978), dansk handbollsspelare
 Helle Johansen (aktiv 1985), norsk orienterare
 Henry Johansen (1904–1988), norsk fotbollsspelare
 Hjalmar Johansen (1867–1913), norsk officer och polarfarare
 Hjalmar Peter Johansen (1892–1979), dansk gymnast
 Holger Hott Johansen (född 1974), norsk orienterre

I
 Iljitsch Johannsen (1925–1957), dansk författare

J
 Jacob Lerche Johansen (1818–1900). norsk militär och ämbetsman
 Jahn Otto Johansen (1934–2018), norsk journalist och författare
 Jan Johansen (född 1966), svensk sångare
 Jan Johansen (kanotist) (född 1944), norsk kanotist
 Jan Christian Johanssen (1841–1911), norsk filolog och skolman
 Jon Lech Johansen (född 1983), norsk programmerare

K
 Kari Mette Johansen (född 1979), norsk handbollsspelare
 Kent Johanssen (född 1970), norsk backhoppare
 Kjetil Johansen (född 1979),  norsk bandyspelare
 Knud Friis Johansen (1887–1971), dansk arkeolog och museiman
 Kristen Johanssen (1869–1949), norsk jurist

L
 Lars Emil Johansen (född 1946), grönländsk politiker

M
 Magne Johansen (född 1965), backhoppare
 Malthe Johansen (född 1996), dansk fotbollsspelare

N
 Nanna Johansen (född 1986), dansk fotbollsspelare
 Nicolai Johannsen (1885–1935), norsk skådespelare

O
 Oddvør Johansen (född 1941), färöisk författare och domkyrkoorganist
 Oskar Augustus Johannsen (1870–1961), amerikansk entomolog

P
 Peter Johansen (1858–1939), dansk konsthistoriker

R
 Roar Johansen (1935–2015), norsk fotbollsspelare
 Roy Johansen (född 1960), norsk ishockeytränare
 Ryan Johansen (född 1992), kanadensisk ishockeyspelare

S
 Sámal Johansen (1899–1991), färöisk lärare och författare
 Sigfred Johansen (1908–1953), dansk skådespelare
 Stefan Johansen (född 1991), norsk fotbollsspelare

V
 Viggo Johansen (1851–1935), dansk konstnär
 Vivian Johansen (född 1942), dansk sångerska och kompositör

W
 Wilhelm Johannsen (1857–1927), dansk växtfysiolog och genetiker

Källor

Svenska efternamn
Norska efternamn
Danska efternamn
Efternamn i Finland